Эта статья содержит список и статистику всех футболистов, принимавших участие в матчах Высшей лиги Украины сезона 2007—2008.

«Арсенал» Киев 

|}

«Ворскла» Полтава 

|}

«Динамо» Киев 

|}

«Днепр» Днепропетровск 

|}

«Закарпатье» Ужгород 

|}

«Заря» Луганск 

|}

«Карпаты» Львов 

|}

«Кривбасс» Кривой Рог 

|}

«Металлист» Харьков 

|}

«Металлург» Донецк 

|}

«Металлург» Запорожье 

|}

«Нефтяник-Укрнафта» Ахтырка 

|}

«Таврия» Симферополь 

|}

«Харьков» 

|}

«Черноморец» Одесса 

|}

«Шахтёр» Донецк 

|}

Ссылки 
 Чемпионат Украины 2007—2008 на сайте Чемпионат.ру

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2007/2008